Горохове́цкий уе́зд — административная единица во Владимирской губернии Русского царства, Российской империи и РСФСР, существовавшая с XVI века по 1924 год. Уездный город — Гороховец.

География 
Уезд был расположен на востоке Владимирской губернии. Граничил с Вязниковским уездом на западе, Муромским на юге, а также с Костромской губернией на севере и Нижегородской на востоке. Занимал площадь в 4 352,85 км² (3 825 кв. вер.).

Располагался на части территорий современных Гороховецкого, Вязниковского и Муромского районов Владимирской области, Пестяковского и Верхнеландеховского районов Ивановской области, Володарского и Павловского районов Нижегородской области.

В уезде две значительные pp. — Ока и Клязьма; из сплавных рек в уезде протекал Лух, приток Клязьмы, по которой сплавлялся лес; озёр — до 130.

История 
В Русском царстве Гороховецкий уезд существовал с XVI века. Административно разделялся на следующие единицы:
 Лухманский стан (Окско-Клязьминская пойма)
 Купленская волость (село Купля)
 Раменская волость (за Клязьмой, село Раменье)
 Красносельская дворцовая волость (село Красно́е)

В Российской империи уезд был включён в 1778 году в состав Владимирского наместничества (с 1796 — Владимирской губернии), при этом к нему присоединили обширнейшие части территорий старых Суздальского уезда (Мыцкий стан, современные Верхнеландеховский и Пестяковский районы), Луховского уезда (Чихачёва волость), Нижегородского уезда (часть Стрелицкого стана — современного Володарского района) и Муромского уезда (Замотринский стан) уездов. В 1924 году упразднен, большая часть вошла в состав Вязниковского уезда.

Административное деление 

В 1890 году в состав уезда входило 16 волостей

Населённые пункты 
В 1859 году наиболее крупные населённые пункты:
 Гороховец (2 513 чел.)
 Нижний Ландех (1 348 чел.)
 Пестяки (1 317 чел.)
 Мыт (843 чел.)
 Татарово (779 чел.)
 Гришино (724 чел.)
 Золино (712 чел.)
 Верхний Ландех (662 чел.)
 Выезд (543 чел.)

По переписи 1897 года наиболее крупные населённые пункты уезда:

Население 
Население уезда в 1859 году — 86 246 человек, по переписи 1897 года в уезде было 92 240 жителей (38 860 мужчин и 53 380 женщин).

Видные уроженцы 
 Булыгин, Павел Петрович — поэт.
 Патоличев, Семён Михайлович — полный Георгиевский кавалер, комбриг, герой Гражданской войны.
 Патоличев, Николай Семёнович — министр внешней торговли СССР.
 Саваренский, Фёдор Петрович — гидрогеолог, академик АН СССР.
 Симонов, Иван Михайлович — астроном, ректор Казанского университета, один из первооткрывателей Антарктиды.

Экономика 
Кустарная промышленность в уезде мало развита: 819 фабрик и заводов, 572 промышленных и торговых заведениай, 733 рабочих.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Список населенных мест Гороховецкого уезда
 Старые карты Гороховецкого уезда